persone
Ettore Ciccotti storico e uomo politico (1863-1939)
Claudia Ciccotti calciatrice
Francesco Ciccotti Scozzese uomo politico (1880-1937), morto in esilio
 Giovanni Ciccotti, fisico italiano (Roma, 1943)

altro
Villa di Masseria Ciccotti luogo archeologico